Георг Вагензейль:
 Георг Кристоф Вагензейль (1715—1777) — австрийский композитор
 Георг Якоб Вагензейль (1773—1835) — немецкий коммерсант и театральный деятель